Eugène Lagier (1817-1892), peintre français
 Jean Lagier (1928-2016), général de brigade français
Suzanne Lagier (1833-1893), comédienne et chanteuse lyrique
Rosine Lagier (née Rosine Legrand en 1949), auteure et conférencière lorraine
Pierre Lagier (né en 1949), journaliste et écrivain
Bertrand Lagier de Figeac (né vers 1320-1392), cardinal français
Joseph-Bernard Lagier de La Condamine (1758-1823), avocat et homme politique français